Dryobalanops är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dryobalanops ingår i familjen Dipterocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Dryobalanops